Національна ліга В 1969—1970 — 23-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Амбрі-Піотта.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1970     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1969 у швейцарському спорті
1970 у швейцарському спорті